

Cinema 
 Largo Winch  – film del 2008 diretto da Jérôme Salle, tratto dall'omonimo fumetto
 The Burma Conspiracy - Largo Winch 2  – film del 2011 diretto da Jérôme Salle, sequel del film del 2008

Fumetti 
 Largo Winch  – fumetto belga di Philippe Francq e Jean Van Hamme

Televisione 
 Largo Winch  – serie televisiva prodotta dal 2001 al 2003, tratta dall'omonimo fumetto

Videogiochi 
 Largo Winch  – videogioco per PlayStation 2 del 2002, tratto dall'omonimo fumetto